Mark Lee peut désigner :
 Mark Charles Lee (né en 1952), astronaute américain ;
 Mark Lee Ping Bin, directeur de la photographie taïwanais ;
 Mark Lee, joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Mark Lee, membre canadien du boys band sud-coréen NCT ;
 Calvin Mark Lee (1936-2022), producteur de musique et pharmacologue américain.